Râul Surduc se poate referi la:

 Râul Surduc, Apa Mare
 Râul Surduc, Bicaz
 Râul Surduc, Crișul Repede
 Râul Surduc, Gladna
 Râul Surduc, Olt

Altele 
 Râul Surducel
 Râul Surducul Mare
 Râul Surdui

Vezi și 
 Surduc (dezambiguizare)

Toponime românești